Кіласонія () — грузинське прізвище.

Персоналії 
 Варлам Кіласонія (* 1967) — грузинський радянський футболіст.
 Георгій Кіласонія (* 1968) — грузинський радянський футболіст. Молодший брат Варлама Кіласонії.

Грузинські прізвища